Нинкаси — самая значимая богиня шумерской мифологии, ответственная за пиво и другие алкогольные напитки.
 (4947) Нинкаси — околоземный астероид из группы Амура (I), который был открыт 12 октября 1988 года.